Стовпченко — слов'янське українське прізвище, що походить від українського іменника «стовп».

Відомі носії 

 Стовпченко Іван Володимирович ( 1983 р.) — старший викладач Національної металургійної Академії України.

 Стовпченко Ганна Петрівна ( 1962 р.) — український вчений у галузі металургії, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, доктор технічних наук (1993), професор (2006).
 Стовпченко Ірина Кас'янівна ( 1960 р.) — вчитель російської мови та світової літератури комунального закладу освіти «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 3» Дніпропетровської обласної ради.

Примітки